Název Pušperk má více významů:

 Pušperk – zřícenina hradu u Poleně
 Pušperk (Švihovská vrchovina) – kopec se zříceninou hradu Pušperk
 Pušperk (vesnice) – vesnice, část obce Poleň v okrese Klatovy